Haploskupina D je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina D vznikla v Asii před zhruba 60 000 lety. Vyčlenila se z haploskupiny M.

Haploskupina D se vyskytuje na severovýchodě Asie (včetně Sibiře), zároveň je jednou z pěti haploskupin nalezených mezi původními obyvateli amerického kontinentu.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

D